Il singolare del torneo di tennis Hong Kong Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore David Engel che ha battuto in finale Oliver Fernández che si è ritirato sul punteggio di 6-1, 1-0.

Teste di serie

 Jeremy Bates (secondo turno)
 Chris Wilkinson (secondo turno)
 Tommy Ho (primo turno)
 Shūzō Matsuoka (primo turno)

 Sébastien Lareau (secondo turno)
 Richard Matuszewski (semifinali)
 Kevin Ullyett (secondo turno)
 Dirk Dier (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hong Kong Challenger 1993